Іванов Леонід Віталійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Іванов Леонід Григорович (1921 — 1990) — радянський футбольний воротар, заслужений майстер спорту СРСР.
 Іванов Леонід Дмитрович (1913—1972) — філолог та літературознавець.
 Іванов Леонід Лікаріонович (1877—1946) — геолог. Професор мінералогії та кристалографії.
 Іванов Леонід Петрович (1921—1970) — Герой Радянського Союзу.
 Іванов Леонід Степанович (1948) — Заслужений майстер спорту СРСР із сучасного п'ятиборства, чемпіон світу.